Гуриневка — упразднённый хутор, входивший в состав Запольского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Белоруссии. Хутор упразднён в 2015 году.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты:

См. также 
 Запольский сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Упразднённые населённые пункты Белыничского района